L'Alghero Cabernet è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino intenso fino al granato carico
odore: caratteristico, etereo
sapore: asciutto pieno, lievemente tannico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Sassari (1996/97) 536,2

Voci correlate 
Vino Alghero

Cabernet
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet franc
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Carmenere